Специальные премии «Золотой орёл» вручаются ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России с 2005 года.

Список лауреатов

2000-е

2010-е

Примечания 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»